Penne se refiere a: 

 Penne (Pescara), municipio del centro de Italia.
 Penne, un tipo de pasta originario de la cocina italiana.
 Penne (Tarn), una población y comuna francesa, ubicada en la región de Occitania.